La costa dei barbari (Barbary Coast) – film del 1935 diretto da Howard Hawks
Barbary Coast – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976
Barbary Coast – ex quartiere a luci rosse di San Francisco